Ignazio Giorgi der Name folgender Personen:

* Ignazio Giorgi (1675–1737), kroatischer Dichter, siehe Ignjat Đurđević
 Ignazio Giorgi (Bibliothekar) (1849–1924), italienischer Bibliothekar